Huszár Tibor (1930–2019) szociológus, egyetemi tanár, az MTA tagja
 Huszár Tibor (1952–2013) szlovákiai magyar fotóművész
 Huszár Tibor (1965) színész